

Persone
Aleardo Simoni (1902-1989) – ciclista italiano
Alexandre Simoni (1979) – ex tennista brasiliano
Beniamino Simoni (1712-1787) – scultore italiano
Carlo Simoni (1943) – attore italiano
Dario Simoni (1970) – allenatore di pallavolo italiano
Elisa Simoni (1973) – politica italiana
Ernest Simoni (1928) – cardinale albanese
Gastone Simoni (1899-1966) – scrittore italiano
Gastone Simoni (1937-2022) – vescovo cattolico italiano
Gian Antonio Simoni (1949) – ex pilota di rally italiano
Gianni Simoni (1938) – scrittore e magistrato italiano
Gilberto Simoni (1971) – ciclista e biker italiano
Giuseppe Simoni (1944) – biologo e genetista italiano
Gustavo Simoni (1845-1926) – pittore italiano
Luca Simoni (1977) – ex velocista italiano
Luigi Simoni (1939-2020) – allenatore ed ex calciatore italiano
Luigi Simoni (1965) – allenatore ed ex calciatore italiano
Marcello Simoni (1975) – scrittore italiano
Marco Simoni (1974) – accademico e dirigente pubblico italiano
Mario Simoni (1911-1996) – ciclista su strada italiano
Matteo Simoni (1987) – attore belga di origine italiana
Paolo Simoni (1985) – cantautore e compositore italiano
Patricio Simoni (1971) – ex cestista argentino
Renato Simoni (1875-1952) – giornalista, drammaturgo, scrittore e critico teatrale italiano
Sabrina Simoni (1969) – direttrice di coro italiana vedi anche Verdi Note dell'Antoniano
Scipione Simoni (1853-1918) – pittore italiano
Simone Simoni – generale, martire delle Fosse Ardeatine, Medaglia d'oro al Valor Militare
Simone Pietro Simoni (1532-1602) – filosofo e un medico italiano
Ugo Simoni (1938) – ex tiratore a segno italiano

Altro
Gerbillus simoni (Gerbillo codacorta minore) – specie di gerbillo
Hogna simoni – ragno appartenente alla famiglia Lycosidae